Оздо́ев Муса́ Хазбо́тович —  является первым  ингушским артистом балета и хореографом современного и классического танца. Его творческий путь плодотворен и значителен своим весомым в кладом в развитие национальной хореографии и российского балетного искусства.  Поступив в хореографическое училище при Большом театре СССР в 1968 году и окончив его в 1974 году начал свою трудовую деятельность  в балетных театрах страны.

Участие в классических балетах - исполнение партий Альберта в  « Жизеле» А.Адана, Хоакина в  « Звезде и смерти Хоакина Мурьетты» А.Артемьева, Крапивина в « Беге» А.Шнитке приобщило танцовщика к большой классике и сыграло важную роль в формировании и развитии балетмейстерской деятельности  М.Х. Оздоева.

Усвоение классических основ М.Х. Оздоев сочетал с исполнением лирических,лирико-драматических и героических партий.

Не порывая до конца с исполнительским творчеством  М.Х. Оздоев работает хореографом-постановщиком, директором и художественным руководителем театра «Камерный  балет» в г. Перми. Здесь им были поставлены  « Болеро» М.Равеля,  «Приключение принца» на музыку современных рок-композиторов, « Двое» В.Лобоса,  «Крик души» П.Габриеля, а также четырнадцать  шоу-программ для театра моды «Танцующие модели».

В 1992 г Муса Оздоев , как исполнитель ,представляя пермский современный театр «Балет Евгения Панфилова» ,стал лауреатом Парижского международного конкурса
джазового, современного и классического танца им. А.Волинина

В 1998г  за созданный номер « Шар Пикассо» для
международного конкурса в Париже в номинации« Цирк будущего»  (для  солистки пермского циркового театра под
руководством  Бориса Радостева)   хореограф Оздоев М.Х. стал лауреатом   конкурса .

В 1999 г
за постановку номера « Диаболо» М.Х. Оздоев  в  исполнении того же коллектива  на международном конкурсе в  Монте-Карло получил кубок « За оригинальность
постановки».

В 2000 г. он был приглашён в
Ингушетию на должность первого зам.министра культуры республики а 2001 г. утвержден на должность министра культуры РИ. За время работы на этом
посту он последовательно  и  кропотливо формирует инфраструктуру  культуры республики и её духовную атмосферу.  В
выдвинутых  им проектах  вопросы культуры рассматривались в контексте
межнациональных отношений, взаимопонимания между народами России и обмена
культурных достижений.

Его
творческая деятельность в Дагестане
началась в июле 2003 года с премьеры первого дагестанского национального
современного балета « Горянка» М.Кажлаева по поэме Р.Гамзатова.

Муса Оздоев – основоположник
балетного искусства в Дагестане.

В 2006 г он возглавил балетную труппу Дагестанского
государственного театра оперы и балета. Он начинает ставить спектакли разных
музыкальных жанрах и формирует своё видение особенностей становления балетного
искусства в  Дагестане.

В
постановках « Поэт и Муза», «Гамлет», «Ромео и
Джульетта»П.Чайковского, «Людвиг ван Бетховен» Л.Бетховена,« Горянка », « Имам
Шамиль» , «Легенда о любви» на музыку  М.
Кажлаева, «Энигма» М.Крету и «Чарли – Великий маг» на музыку Ч.Чаплина и современных
композиторов, наметились индивидуальные особенности Оздоевского почерка, выразившиеся
в  повышенному интересу к средствам драматической
экспрессии, углубленном внимании к психологии действующих лиц, к драматической основе
танца, в стремлении к взаимодействию хореографических приёмов.

Оздоев
М.Х. живо интересовался не только балетной, но и театральной жизнью страны. Он
наладил тесные творческие контакты с известными композиторами  С. Колмановским , М. Кажлаевым, Ш. Чалаевым, М.
Гусейновым , которые стали музыкальными руководителями его спектаклей.

Оздоев
М.Х. является  режиссёром и хореографом в
музыкальных спектаклях «Колесо жизни» П.Габриэля, Р.Гаджиалиева, « Земля и
небо» М.Кажлаева, «Солнечный диск» и «Камалил Башир» Ш.Чалаева в Лакском
музыкально-драматическом театре им. Э.Капиева.

В Аварском музыкально драматическом театре
им. Г.Цадасы  он  создал хореографию к спектаклям « Кровавая
свадьба» по Г.Лорке и «Песнь вечной любви» по Р.Гамзатову.

М.Оздоевым написаны либретто к балетным спектаклям: « Горянка», «Имам
Шамиль», « Ватан», « Притча о художнике», « Энигма», « Чарли - Великий маг»,

« Легенда о любви», «Поэт и муза», «Гамлет», « Ромео и
Джульетта», « Белый голубь»,

« Людвиг ван
Бетховен».

С
сентября 2007г. он преподаёт в Дагестанском колледже искусства и культуры  - уроки  классического танца. С 2011г. является
профессором в Дагестанском государственном университете на кафедре культуры.

За время  работы в республике М.Х. Оздоев  воспитал большое число исполнителей, которых
приняли в  профессиональные коллективы  Дагестана.

М.
Оздоев востребован ,как хореограф , и в российских балетных театрах.

Для классического
тетра «Русский Имперский балет» им поставлен отрывок из балета «Горянка» на
музыку М.Кажлаева, а  для Пермского
театра оперы и балета им. П.И.Чайковского балетная миниатюра «Бахиана»
Э.Вила-Лобоса специально для международного конкурса «Арабеск».

В театре
«Камерный балет» г. Перми им были поставлены четыре балета,семь миниатюр и
двенадцать шоу- программ.

Для
республики Ингушетия М.Х. Оздоев создал  три фольклорно-этнографических спектакля и
народные танцы «Эзди» и  «Сийди» для государственного
ансамбля танца «Ингушетия».

Коллектив балета под его руководством гастролировал в 2005 году в г.
Москве на сцене  РАМТа , в 2008 году  выступал в КДС на днях культуры республики
Дагестан ,а  в 2012 году на сцене КДС
в  днях культуры республики Ингушетия.

В 2011 г.  балетный коллектив выезжал
на фестиваль «Белые ночи в Перми» где был удостоен благодарственного письма от
руководства  Пермского академического
театра оперы и балета и дирекции по внешнекорпоративной деятельности .

Балетная
труппа Дагестанского государственного театра оперы и балета за участие в
Региональном фестивале фольклорных коллективов в 2012 г. в республике Ингушетия
награждён дипломом «За высокое исполнительское мастерство».

Любовь к
искусству, творчеству, к  духовной
чистоте и высокой  нравственности -  основные качества творческой деятельности  М.Оздоева.

В 2006 году М.Оздоева наградили именной золотой
медалью Имама Шамиля, учрежденным «Международным фондом Имама Шамиля» за
раскрытие образа главного героя в спектакле « Имам Шамиль».

Российское авторское общество в 2007 г.
наградил Оздоева М.Х. почетным дипломом «За личный вклад в развитии системы
охраны интеллектуальной собственности в Российской  Федерации».

За
большую работу по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию между
народами и представителями разных поколений Оздоев М.Х. награждён Дипломом
Государственного комитета РФ по делам молодёжи, национального Артийского
комитета России, Министерства культуры РФ и организационного комитета Артиады
России.
   За огромный вклад в развитие  хореографической культуры,  сценического творчества России и  плодотворную исполнительскую деятельность
Оздоев М.Х. удостоен почётных званий: « Народный артист Республики Дагестан»,
«Народный артист Республики Ингушетия», « Заслуженный артист Российской
Федерации».
    М. Оздоев – человек креативного мышления,
со своим особым взглядом и точкой зрения. Его поиски и эксперименты дают
интересные результаты: постановки основаны на слиянии разных культур и
хореографических жанров, сочетающих в себе национальные, классические и
современные направления .   Цель хореографа – создание нового стиля –
Кавказского национального балета.

Биография 

Муса Оздоев родился в Ингушетии.
 Артист балета Молдавского театра оперы и балета.
 Солист балета Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.
 Ведущий солист Северо-Осетинского государственного музыкального театра (в течение 10 лет работал ведущим солистом балета).
 Солист Пермского балета.
 Лауреат международного конкурса современного балета на приз им. А. Волинина (Франция, 1992 г.).
 Директор и художественный руководитель «Камерного театра» в городе Пермь.
 Доцент на кафедре хореографии в Пермском Государственном институте культуры.
 Министр культуры Ингушетии.
 С 2005 года художественный руководитель Дагестанского театра оперы и балета.

Театральные постановки 
 «Горянка» М. Кажлаев (балет) — 2003 г. (хореограф)
 «Колесо жизни» П. Габриэль (мюзикл) — 2003 г. (реж. и хореограф)
 «Денеб – Новая звезда» (шоу) — 2003 г. (муз.реж. и хореограф)
 «Солнечный диск» (музыкальный спектакль) — 2005 г. (реж. и хореограф)
 «Имам Шамиль» М. Кажлаев (балет) — 2006 г. (хореограф)
 «Энигма» М. Крету (балет) — 2007 г. (хореограф)
 «Плутни Скапена» (драм. сп-ль) — 2008 г. (хореограф)
 «Чарли – Великий маг» (балет) — 2009 г. (хореограф)
 «Кровавая свадьба» (драм. сп-ль) — 2009 г. (хореограф)
 «Валида» М. Кажлаев (оперетта) — 2010 г. (муз. реж. и хореограф )
 «Земля и небо» М. Кажлаев (ревю) — 2010 г. (реж. и хореограф)
 «Имам Шамиль» М. Кажлаев (балет - 2-я версия) — 2010г. (хореограф)
 «Колесо жизни»  П. Габриэль (мюзикл - 2-я версия) — 2010 г. (реж. и хореограф)
 «Легенда о любви» М. Кажлаев (балет) — 2011 г. (хореограф)
 «Поэт и Муза» П. Чайковский (балет) — 2011 г. (хореограф)
 «Гамлет» П. Чайковский (балет) — 2012 г. (хореограф)
 «Энигма» М. Крету (балет - 2-я версия) — 2012 г. (хореограф)
 «Шарвили» М. Гусейнов (опера) — 2013 г. (хореограф)
 «Дом Бернарды Альбы» (драм. сп-ль) — 2013 г.(хореограф)
 «Ромео и Джульетта» П. Чайковский (балет) — 2013 г. (хореограф)
 «Песнь вечной любви» (муз. сп-ль) — 2013 г. (хореограф)
 «Камалил Башир» Ш. Чалаев (муз. сп-ль) — 2014 г. (реж. и хореограф)
 «Ханума» Г. Канчели (муз. сп-ль) — 2014 г. (хореограф)
 «Людвиг ван Бетховен» Л. Бетховен (балет) — 2014 г. (хореограф)
 «Жди меня» В. Гевиксман (балет) - 2015 г. (хореограф)
 «Невыплаканные слёзы» (драм. сп-ль) - 2015 г. (хореограф)
 «Тамара» М. Балакирев (балет) - 2016 г. (хореограф )
 «Рапсодия любви» М. Гусейнов (балет) - 2018г. (хореограф и художник по костюмам)
 «Сильва» И. Кальман (оперетта) - 2017 г. (хореограф)
 «Навруз» Р. Фаталиев (детская опера) - 2018 г. (хореограф)
 «Ревизор» (драм. спек.) - 2019 г. (хореограф)
 «Прерванный полет» Ш. Чалаев (балет) - 2019 г. (хореограф)
 «Carmina Burana» К. Орф (вокально-хореографическое представление) - 2019 г. (хореограф)

Признание и награды 
 Заслуженный артист РФ — 1996 год — ...За заслуги в области искусства...
 Народный артист Ингушетии — 1995 год
 Заслуженный артист Республики Дагестан — 2004 год
 Народный артист Республики Дагестан — 2012 год — 2012г.

Примечания

Ссылки 
  Муса Оздоев: В Дагестане не только с автоматами бегают, тут балет процветает
 Муса Оздоев 
  Балет Дагестана на пермской сцене. 

Народные артисты Дагестана
Народные артисты Ингушетии
Министры Ингушетии